Femøren (metrostation) - metrostation in Kopenhagen
 Femøren (muziek) - outdoor concertlocatie in Kopenhagen